Striptease es un tipo de baile erótico. También puede hacer referencia a:

Striptease, película estadounidense de 1996.
Striptease, álbum de El Chojín.
Strip Tease, álbum de Lady Saw.

he:סטריפטיז